Harbinger steht für:

 eine Comicfigur, siehe Crisis on Infinite Earths#Harbinger
 Montes Harbinger, ein Gebirgssystem auf dem Erdmond
 Harbinger (Satellit), ein Technologieerprobungssatellit der US Army